Dascălu je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Olt pritoka rijeke Olteț. 

Rijeka izvire u šumi Oscia, a pritoka joj je rijeka Oltişor.

 Rijeke Rumunjske